R53 peut faire référence à :
 HMS Undaunted (R53), un destroyer de la Royal Navy ;
 la phrase de risque : «Peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l'environnement aquatique», sur les étiquettes des produits chimiques ;
 Malaise et fatigue, d’après la Classification internationale des maladies ; 
 Ring belge R53, la ceinture périphérique intérieure de Châtelet.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres